Вароша, произлизащо от варош (, ва̀рош – град;  – градче, квартал; , варо́ш – квартал, предградие), е най-често собствено име за квартал. Думата може да се отнася за някой от следните топоними.

България 

С това име (с ударение на средната сричка), което е членувана форма на остарялата дума „варо́ш“, в България са наречени градски квартали (често старинни).

 Варо́ша – квартал на Благоевград
 Вароша – друго име на квартал Варуша на Велико Търново
 Варо́ша – квартал на Видин
 Варо́ша – квартал на Ловеч
 Варо́ша – квартал на Пазарджик
 Варо́ша – квартал на Перник
 Варо́ша – квартал на Разград
 Варо́ша – квартал на Търговище
 „Варо́ша“ – архитектурно-исторически резерват в Ловеч, включващ квартал Вароша

Другаде 
 Варо́ша – българско име на квартал Варо́си на Воден, Гърция
 Вароша - бивш квартал на Енидже Вардар (Пазар), Гърция
 Варо́ша – местно име на курортния квартал Варо́сия / Мара̀ш на Фамагуста, Кипър
 Ва̀роша – членувана форма на квартал Ва̀рош на Прилеп, Република Македония

Вижте също 
 Варош (пояснение)